Der Leuchtturm steht für:
 Der Leuchtturm (Poe), literarisches Fragment des US-amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe
 Der Leuchtturm (1972), österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Vojtech Jasný 
 Der Leuchtturm (2019), US-amerikanischer Fantasy-Horrorfilm von Robert Eggers

Siehe auch:
 Leuchtturm (Begriffsklärung)